Флаг Вытего́рского муниципального района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг является, наряду с основным муниципальным символом — гербом — официальным символом Вытегорского муниципального района Вологодской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 марта 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1479.

Описание 
«Флаг Вытегорского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 жёлто-синего цвета (верхняя, большая — жёлтая, нижняя, меньшая — голубая) с изображением фигур герба Вытегорского муниципального района по центру».

Геральдическое описание герба гласит: «Щит разделён на две части: в верхней большей — в золотом поле часть кормы галиота, на котором поставлен распущенный флаг Вытегорского муниципального района, в нижней части меньшей — на голубом поле нижняя часть кормы галиота».

Обоснование символики 
Флаг Вытегорского муниципального района разработан на основе исторического герба города Вытегры, Высочайше утверждённого а вместе с другими гербами городов Новгородского наместничества. Описание герба гласит: 

Галиот символизирует, что издавна в районе производилось «строение такого рода судов, и мещане оными торговали».

Голубая полоса символизирует обилие водной глади в районе (озёра, реки).

Примечания 

Флаги с изображением корабля